Le Château de Dracula (Dracula's Castle) est un livre-jeu qui est le premier volume de la série Épouvante ! de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros, de J.H. Brennan.

Le livre a l'originalité de placer le joueur aux commandes de Dracula lui-même, ou de Jonathan Harker.

Synopsis 
Au plus profond de la Transylvanie, le sinistre comte Dracula repose dans son ancien château et se repait du sang de nombreuses victimes. Un chasseur de vampires est cependant arrivé de Londres avec la ferme intention de détruire le seigneur des ténèbres…

Allusions 
 L'idée de départ, et l'un des deux dénouements possibles, reprennent le début et la fin du Cauchemar de Dracula, film de Terence Fisher… d'où l'intitulé de la série, Horror classics.
 Harker peut trouver un musée de cire aux statues très réalistes (et au gardien grimé en Marie-Antoinette...) en hommage probable au film Masques de cire (1933) ou à l'un de ses remakes.
 Le fidèle Igor apparait comme un serviteur de Dracula et peut se battre pour le compte de ce dernier.
 Raspoutine, personnage historique bien connu (et incarné par Christopher Lee sur le grand écran, qui a souvent joué Dracula) est un allié qui peut guérir Harker après chaque combat.
 Si on le contrarie, le Joyeux Croque-Mort se transforme en Démon de l'Extermination après s'être exclamé « Vous ne me trouveriez guère sympathique si vous me mettiez en colère », clin d'œil à la série télé Hulk (1978). Le texte original retranscrit exactement une réplique du générique.

Liens externes 
 

Œuvre littéraire inspirée par Dracula
Titre de livre-jeu
Épouvante !